Гарнов — русская фамилия. Известные носители:

 Гарнов, Александр Васильевич (1895 — пропал без вести в 1941) — советский военный деятель, Генерал-майор (1940).
 Гарнов, Сергей Владимирович (род. 1957) — российский физик-экспериментатор, специалист в области лазерной физики и физики взаимодействия лазерного излучения с веществом, член-корреспондент РАН (2016).

См. также 
 Гарновский
 Гарнье